В Военно-воздушных силах РККА существовало два 286-х истребительных авиационных полка:

 286-й истребительный авиационный полк (первого формирования)
 286-й истребительный авиационный полк (второго формирования)

История переименований 

 286-й истребительный авиационный полк (первого формирования) создан начал формирование 03.07.1941 г. в г. Лебедин Сумской области и расформирован в 13-й ВА Ленинградского фронта 17 июня 1943 года
 286-й истребительный авиационный полк (второго формирования) создан 26 февраля 1942 года на базе первого, переименован в 867-й истребительный авиационный полк.